Aphrodita echidna är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau 1866. Aphrodita echidna ingår i släktet Aphrodita och familjen Aphroditidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
echidna